Дом-музе́й А́нтона Ха́нсена Та́ммсааре — культурно-просветительское учреждение в пос. Эсто-Садок Адлерского района города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Экспозиция, размещённая в подлинном доме Ваарманов начала века (постройки до 1910), представляет старинные книги, фотографии, хозяйственную утварь, предметы ремёсел, народные инструменты, одежду, документы, иллюстрирующие историю эстонских переселенцев и пребывание известного романиста, классика эстонской литературы А. Х. Таммсааре на Кавказе. Автор лечился здесь от туберкулёза. Музей является филиалом Сочинского Литературно-мемориального музея Н. А. Островского.

Адрес 
 354392 Россия, г. Сочи, Эсто-Садок, ул. Эстонская, д. 35

Примечания 

Музеи Сочи
Таммсааре
Таммсааре
Здания и сооружения, построенные в 1910 году в России
1910 год в Краснодарском крае